Freas ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kelly Freas (eigentlich Francis Sylvester Kelly; 1922–2005), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Howard G. Freas (1900–1971), amerikanischer Regierungsbediensteter